Муотка, Силье Карине (; ) — норвежский саамский политический деятель из региона Нессебю, проживает в Алте, Норвегия, член исполнительного комитета Саамского парламента Норвегии с 2006 по 2016 год, после чего она возобновила свои обязанности в качестве члена парламента. С 2006 по 2008 год была президентом Ассоциация саамов Норвегии(NSR).

Примечания 

Политики XX века
Политики XXI века
Саамские политики